HMS Seraph est le nom de deux bateaux de la Royal Navy Britannique (seraph signifie séraphin en anglais)

 , un destroyer de la classe S lancé en 1917 et vendu en 1934 ;
 HMS Seraph (P219), un sous-marin de la classe S lancé en 1941 et qui servit pendant la Seconde Guerre mondiale et fut mis à la casse en 1965.

Seraph